Suzuki Boulevard — запущенная в 2005 году компанией Suzuki Motor Corporation серия круизеров, являющаяся результатом слияния и незначительной модернизации модельных рядов Intruder, Marauder, Desperado, Volusia, Savage.
В серии присутствуют три модельных ряда:

 C — машины в классическом стиле американского круизера, с широкими колесами и глубокими крыльями. Представлены тремя моделями: С50 (2005 год) (бывшая Volusia 800), C90 (2005 год) (бывший Intruder 1500 LC) и С109R (2008 год), все с 32-разрядной электронной системой впрыска;

 S — круизеры/чопперы с узким передним колесом большого диаметра на сильно наклоненной вилке. В модельном ряде три машины: S40 (бывшая Savage 650, никаких изменений), S50 (Suzuki Intruder 800 с новыми седлом и воздушным фильтром), S83 (Suzuki Intruder 1400, аналогично S50);

 M — power-cruiser. Изначально ряд состоял лишь из модели M50 (Marauder 800 с электронным впрыском и некоторыми косметическими изменениями), затем появились совершенно новые модели M109 (2006 год) и M90 — с одинаковыми рамами, но различным объёмом двигателя. Мотоциклы отличаются своеобразным футуристическим дизайном в противоположность сугубо классическим S и C.

Мотоциклы рассчитаны в первую очередь на американский рынок, поэтому их обозначения содержат объём двигателя в кубических дюймах. В Европу эти же мотоциклы поставляются как Intruder с той же буквой модельного ряда и с индексом, указывающим рабочий объём в см3.

Boulevard
Мотоциклы по алфавиту